St Katharine by the Tower steht für:

 eine Londoner Stiftung, siehe Royal Foundation of St Katharine
 einen Stadtteil von London, siehe Precinct of St Katharine